Harvey Leigh Cantwell (Hartley, 28 de gener de 1999), també conegut pel seu nom artístic HRVY, és un cantant, ballarí i presentador de televisió anglès. Va ser presentador del programa Friday Download on CBBC de la BBC de la sèrie 7 a la sèrie 9. Va interpretar el paper de Miles a la sèrie web Chicken Girls del canal YouTube de Brat per a la seva primera temporada. Va recolzar a The Vamps en el seu 2018 Night & Day Arena Tour i també els dona suport en el seu Four Corners Arena Tour 2019.

El primer senzill de HRVY, "Thank You", va ser llançat el 8 de febrer de 2013. Al maig de 2014, HRVY va ser un artista de suport a Little Mix durant el Salute Tour, al costat de M.O. Entre les gires promocionals, les aparicions, els llançaments individuals i altres activitats de pop star, Cantwell va aparèixer de tant en tant com a presentador convidat al programa de televisió de la BBC Friday Download i després com a amfitrió a temps complet el 2015.

Referències 

"Divendres Descarregar - CBBC - BBC. www.bbc.co.uk.
"HRVY - Personal (Vídeo oficial)". YouTube. Obtingut el 7 de gener del 20l·l19.
"La música de missatgeria i la ràdio estudiantil de Newcastle: els sons del 2018". El missatger en línia. Obtingut l'11 d'octubre de 2016.
"Els candidats han estat anunciats pel BreakTudo Awards 2018". CelebMix. Obtingut l'11 d'octubre de 2016.
 "HRVY - Personal / Wish You Were Here (Radio 1's Teen Awards 2018)". YouTube. Obtingut el 7 de gener del 2019.
 "Jade Bird, Sam Fender i Hrvy s'uneixen a la BBC Radio 1 Brit List". MusicWeek.com. Obtingut el 7 de gener del 2019.
 "Les millors històries d'èxit de CelebMix de 2018". CelebMix. Obtingut el 7 de gener del 2019.
 "iTunes - Música - Vacances - EP de HRVY". Apple Inc. Obtingut el 12 d'agost de 2017.
 "iTunes - Música - Talk To Ya - EP de HRVY". Apple Inc. Obtingut el 18 de desembre de 2017.
 "HRVY> Historial oficial complet de gràfics". officialcharts.com. Companyia de llistes oficials. Obtingut el 19 de gener del 2018.
 Posicions màximes per a solters a Escòcia:
 Per "Personal": "Arxiu de gràfics> 25 de gener de 2018". Companyia de llistes oficials. 25 de gener de 2018.
 Per "Hasta Luego": "Arxiu de gràfics> 3 de maig de 2018". Companyia de llistes oficials. 3 de maig de 2018.
 Per "I Wish You Were Here": "Arxiu de gràfics> 27 de setembre de 2018". Companyia de llistes oficials. 27 de setembre de 2018.
 Per "Told You So": "Chart Archive> 22 March 2019". Companyia de llistes oficials. 22 de març de 2019.
 "Discografia HRVY". irish-charts.com. Obtingut el 17 de novembre de 2018.
 "Contrastat de música universal, HVRY lletra clipe de participació personal de Loren Gray i Blake Grey". BreakTudo. Obtingut el 4 de desembre de 2017

Cantants anglesos
Presentadors de televisió anglesos
Músics de Kent